titolo originale del film Charlot e la sonnambula del 1914
 titolo originale del film Notte tempestosa del 1912
 Caught in the Rain, film del 1910
 Caught in the Rain, canzone del gruppo post-grunge Revis